Олександр Долгополов (справжнє ім'я — Олександр Кападя; нар. 1994) — російський комік. Його виступи набирають мільйони переглядів на Ютубі. У січні 2020 року втік з Росії через політичні переслідування.

Народився в листопаді 1994 року в місті Павловськ, Воронезька область. З 2012 року навчався у Воронезькому державному університеті, планував отримати професію у сфері міжнародних відносин. Але на другому курсі кинув університет. 

Близько трьох років він виступав у Воронежі, після чого спонтанно вирішив переїхати до Москви. 

Разом з іншими коміками записував програму "Порараз бирацца", яка мала популярність.

Записав перший сольний концерт, що отримав назву «Час шуток Александра Долгополова» (укр. «Година жартів Олександра Долгополова») . У перший тиждень ролик набрав понад 2 млн переглядів.

З 2016 року веде власний канал  на Ютубі.

У 2019 він записав другий сольний концерт «Новый час шуток Александра Долгополова».

У листопаді 2019 року Олександр дав велике інтерв'ю Юрію Дудю, де розповів про своє життя, про те, як прийшов у гумор і т.п.

18 листопада 2020 року, у день народження Олександра, київський гурт раёк презентував пісню про коміка - "Саша Долгополов" 

З квітня до червня 2022 року на YouTube-каналі Олексія Навального «Навальный LIVE» вів гумористичну новинну рубрику „«А что случилось?» с Александром Долгополовым“ (укр. „«А що трапилось?» з Олександром Долгополовим“). Співавторами передачі були Ілля Овечкін та Аріана Лолаєва. У липні рубрика переїхала на новий спільний з Антоном Пікулі та іншими авторами канал «РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР» (укр .«РОЗМОВНИЙ ЖАНР»)

Переслідування 
У січні 2020 у Росії почалося переслідування коміка , який близько року тому під час свого виступу в петербурзькому барі кілька разів пожартував з приводу «безмірної любові» росіян до президента Путіна, а також жартував на релігійну тему.

На концерті звучали, зокрема, жарти про політичну ситуацію в Росії:

"Якщо Путін видасть указ про те, що всім росіянам потрібно стрибнути в лаву, вони скажуть: "О, Боже мій, але де ми знайдемо лаву, у нас немає її на подвір’ї, що нам робити, наш мудрий вождю?" 

Оригінал: "Даже если Путин выйдет и скажет: "Знаете что? Я издаю указ по которому все россияне должны прыгнуть в лаву!", эти люди посмотрят и такие "О, боже мой, какой кошмар! Где мы найдём лаву Владимир Владимирович? У нас нет лавы во дворе. Что нам делать наш мудрый вождь?"

"Я помітив, що після виборів усе населення нашої країни розділилося буквально на дві частини, тому що тепер з одного боку люди, котрі "За Путіна", а з іншого боку люди котрі вміють читати, писати, знаєте, ну, робити логічні висновки..."

Оригінал: "Я заметил, что после выборов всё население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые "За Путина", а с другой стороны люди которые умеют читать, писать, знаете, ну, делать логические выводы..."

"Вам не здається дивним, що всі фанати Путіна  як массовка зі "Скаженого Макса", ні? Пам'ятаєте з того моменту, коли вони стояли під водоспадом: "Ще води!", господи, просто залізь візьми цю воду, це твоя вода, в чому проблема? "Ні, нам подобається коли Путін дає нам воду! Пішло на х*й дитинча! Нам потрібно більше води, щоб втопити в ній усіх геїв, що живуть навкруги"

Оригінал: "Вам не кажется странным, что все фанаты Путина выглядят как массовка из "Безумного Макса", нет? Помните из того момента когда они стояли под водопадом: "Ещё воды!", господи, просто залезь и возьми эту воду, это твоя вода, в чем проблема? "Нет, нам нравится когда Путин даёт нам воду! Пошел на х*й ребёнок! Нам нужно больше воды, чтобы утопить в ней всех геев, которые живут вокруг"

Згодом онлайн-видання Baza з посиланням на свої джерела повідомило, що артиста підозрюють в образі почуттів віруючих. Опубліковано і витяги з інтерв'ю з чоловіком, який, згідно з цими даними, ініціював розгляд. Автор скарги, як зазначає Baza, "дотримується глибоко релігійних поглядів, захоплюється тематикою "ЛДНР".

Примітки